Christian Tuxen er navnet på flere personer:
 Christian Tuxen – dansk major og folketingsmedlem (1797-1850)
 Christian Frederik Frands Elias Tuxen – dansk officer og krigsminister, søn ovennævnte (1837-1903)
 Christian Tuxen Falbe – dansk søofficer, arkæolog og numismatiker (1791-1849)